Episernus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1863. Episernus ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Episernus